Rumun Ndur (né le  à Zaria au Nigeria) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace d'origine nigériane. Il a grandi à Sarnia, ville ontarienne situé à l'ouest de Toronto.

Carrière de joueur 
Il attaque sa carrière en 1992 dans la Ligue de hockey de l'Ontario en jouant pour le Storm de Guelph. Il a été repêché par les Sabres de Buffalo en , à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 1994. 

En 1995, il passe professionnel avec les Americans de Rochester en Ligue américaine de hockey. La saison suivante, il joue ses premiers matchs en LNH avec les Sabres. Par la suite, il joue entre autres pour les Rangers de New York, Thrashers d'Atlanta et en LAH. En 2002, il part une saison en Europe aux Graz 99ers en Autriche. 

Après avoir joué en ECHL et UHL, il porte le maillot de l'Acroni Jesenice en Slovénie en 2005. De 2006 à 2008, il joue avec le Coventry Blaze puis les Nottingham Panthers en EIHL au Royaume-Uni. Il retourne en Amérique du Nord en jouant la saison 2009-2010 dans la LIH pour les Lumberjacks de Muskegon, avec lesquels il joue sa dernière saison.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1992-1993 ||Storm de Guelph ||LHO ||22||1||3||4||30||4||0||1||1||4
|-
|1993-1994 ||Storm de Guelph ||LHO ||61||6||33||39||176||9||4||1||5||24
|-
|1994-1995 ||Storm de Guelph ||LHO ||63||10||21||31||187||14||0||4||4||28
|-
|1995-1996 ||Americans de Rochester ||LAH ||73||2||12||14||306||17||1||2||3||33
|-
|1996-1997 ||Americans de Rochester ||LAH ||68||5||11||16||282||10||3||1||4||21
|-
|1996-1997||Sabres de Buffalo ||LNH||2||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
|1997-1998 ||Americans de Rochester ||LAH ||50||1||12||13||207||4||0||2||2||16
|-
|1997-1998||Sabres de Buffalo ||LNH||1||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
|1998-1999 ||Wolf Pack de Hartford ||LAH ||6||0||1||1||4||-||-||-||-||-
|-
| 1998-1999||Sabres de Buffalo ||LNH||8||0||0||0||16||-||-||-||-||-
|-
| 1998-1999 || Rangers de New York ||LNH||31||1||3||4||46||-||-||-||-||-
|-
|1999-2000 ||Wolf Pack de Hartford ||LAH ||3||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|1999-2000||Thrashers d'Atlanta ||LNH||27||1||0||1||71||-||-||-||-||-
|-
| 2000-2001 ||Solar Bears d'Orlando ||LIH ||16||0||0||0||50||-||-||-||-||-
|-
|2000-2001||Admirals de Norfolk ||LAH ||21||1||2||3||93||9||1||0||1||26
|-
|2001-2002 ||Admirals de Norfolk ||LAH ||52||4||9||13||133||2||0||0||0||2
|-
|2002-2003 ||Graz 99ers ||EBEL ||31||3||11||14||128||-||-||-||-||-
|-
|2003-2004 ||Cottonmouths de Columbus ||ECHL ||70||8||9||17||241||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005 ||Trashers de Danbury ||UHL ||46||3||9||12||289||-||-||-||-||-
|-
|2005-2006 ||Wings de Kalamazoo ||UHL ||17||0||1||1||57||-||-||-||-||-
|-
|2005-2006 ||HK Jesenice ||Državno Prvenstvo ||14||2||3||5||79||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007 || Coventry Blaze ||EIHL ||64||12||12||24||221||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008 || Coventry Blaze ||EIHL ||2||0||1||1||6||-||-||-||-||-
|- 
|2008-2009 ||Nottingham Panthers || EIHL || 33 || 2 || 4 || 6 || 189 || - || - || - || - || -
|-
|2009-2010 ||Lumberjacks de Muskegon ||LIH ||10 ||0 ||2 ||2 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-

| 69 || 2 || 3 || 5|| 237 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en juillet 1975
Naissance à Zaria (Nigeria)
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur du Storm de Guelph
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Solar Bears d'Orlando (LIH)
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Cottonmouths de Columbus
Joueur des Trashers de Danbury
Joueur des Wings de Kalamazoo (UHL)
Joueur du HK Jesenice
Joueur des Lumberjacks de Muskegon (1992-2010)
Joueur du Graz 99ers
Joueur du Coventry Blaze
Joueur des Nottingham Panthers
Champion de la Coupe Calder